Termin signalna sekvenca ima više značenja:
 Proteinsko sortiranje‎‎
 Signalni peptid
 Signalna sekvenca preuzimanja